Naselja u BiH:
 Ševarlije (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Ševarlije (Doboj, BiH), naselje u općini Doboj